Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2014/2015 — двадцять четвертий чемпіонат України

Суперліга 

2014—2015
2014 в українському спорті
2015 в українському спорті